Lohklingenbach – der zugrundeliegende Talname ist abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ –  ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Lohklingenbach (Ohrn), linker Zufluss der Ohrn nach Ohnholz, Ortsteil Untersteinbach, Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis
 Lohklingenbach (Pfedelbach), Oberlaufname des Pfedelbachs, linker Zufluss der Ohrn bei Öhringen, Hohenlohekreis

Siehe auch:
 Lohklinge (Brettach), linke Bachklinge zur Brettach (zum Kocher) bei Ammertsweiler, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall
 Löhlesklingenbach, linker Zufluss des Kochers gegenüber Ingelfingen, Hohenlohekreis